Visão
Aeroporto Internacional General Heriberto Jara - aeroporto mexicano cujo código IATA é "VER"

Localidades

Ver (Mancha)

Desambiguação